Augeigas  steht für:

 Augeigas-Damm, eine Talsperre und Stausee bei der namibischen Hauptstadt Windhoek
 Augeigas (Fluss), ein Rivier in Zentralnamibia